Michi als Vorname ist eine Kurzform sowohl von Michael wie von Michaela oder auch Michelle.

Michi ist der Familienname von:
 Maria Michi (1921–1980), italienische Filmschauspielerin

Das japanische Wort michi ist die japanische (Kun-)Lesung des Zeichens  (DŌ „Weg“) in Zusammensetzungen wie z. B. Ki no michi „Weg der Lebensenergie“.

Siehe auch:
 Michie

Abkürzung